Draghi es un apellido italiano (del plural de , «dragón»), y puede referirse a:
 Antonio Draghi (1634-1700), compositor italiano;
 Juan Draghi Lucero (1895-1994), escritor argentino;
 Mario Draghi (n. 1947), economista y político italiano.

Apellidos italianos